Российо́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Вирьё-ле-Гран. Округ коммуны — Белле.

Код INSEE коммуны — 01329.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 420 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км восточнее Лиона, в 55 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

По территории коммуны протекает река . Большая часть территории покрыта лесами.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 148 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 101 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 69 были экономически активными, 32 — неактивными (показатель активности — 68,3 %, в 1999 году было 55,4 %). Из 69 активных жителей работали 59 человек (35 мужчин и 24 женщины), безработных было 10 (4 мужчины и 6 женщин). Среди 32 неактивных 8 человек были учениками или студентами, 16 — пенсионерами, 8 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Петра (XV век). Исторический памятник с 1939 года.
 Усадьба Ла-Форе (1398 год). Исторический памятник с 2005 года.
 .

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн